Wien Open 2022 var en tennisturnering, der blev spillet indendørs på hardcourt i Wiener Stadthalle i Wien, Østrig i perioden 24. - 30. oktober 2022. Det var den 48. udgave af Wien Open siden den første udgave af turneringen i 1974, og den blev afviklet under navnet Erste Bank Open på grund af et sponsorat fra Erste Bank. Turneringen var en del af ATP Tour 2022 i kategorien ATP Tour 500.

Singletitlen blev vundet af Daniil Medvedev, som i finalen besejrede Denis Shapovalov med 4-6, 6-3, 6-2. Triumfen var Medvedevs anden turneringssejr i single på ATP Tour 2022 og hans 15. ATP-singletitel i alt i karrieren, heraf den anden titel på ATP Tour 500-niveau. Shapovalov var i sin sjette ATP-finale i single, og det var femte gang, at han måtte forlade slutkampen i taberens rolle.

I doubleturneringen sejrede værtlandets Alexander Erler og Lucas Miedler, der deltog på grundlag af et wildcard, og som vandt over Santiago González og Andrés Molteni i finalen med 6-3, 7-6(1). Erler og Miedler vandt dermed deres anden ATP-titel i double, efter at de tidligere havde vundet Kitzbühel Open 2021, og de blev det første rent østrigske vinderpar af doubletitlen ved Wien Open.

Efter Ruslands invasion af Ukraine tidligere på året tillod tennissportens styrende organer, WTA, ATP, ITF og de fire grand slam-turneringer, at spillere fra Rusland og Hviderusland fortsat kunne deltage i turneringer på ATP Tour og WTA Tour, men de kunne indtil videre ikke stille op under landenes navne eller flag, og spillerne fra de to lande deltog derfor i turneringen under neutralt flag.

Præmier 

Den samlede præmiesum for Wien Open 2022 androg € 2.349.180, hvilket var en stigning på 20 % i forhold til den foregående turnering i 2021.

Herresingle

Hovedturnering 

I hovedturneringen deltog 32 spillere, der var fordelt på:
 25 spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste pr. 12. september 2022 (seks uger før turneringens start).
 3 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 4 spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).

Efter starten på kvalifikationen meldte 2 af de direkte kvalificerede spillere afbud, hvilket gav plads til 2 lucky losere fra kvalifikationen (markeret med LL).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 16 spillere, der spillede om de sidste fire ledige pladser i hovedturneringen. Tre af de 16 spillere deltog på grundlag af et wildcard.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere:

Resultater

Herredouble

Hovedturnering 

Hovedturneringen havde deltagelse af 16 par, der fordelte sig på:
 13 par, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste.
 to par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 et par, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen i herredouble havde deltagelse af fire par, der spillede om den sidste ledige plads i hovedturneringen.

Eksterne henvisninger 
 Erste Bank Open 
 ATP Tour - Wien 2022

Noter 

2022
ATP Tour 2022